Mikko Luoma, född 22 juni 1976 i Jyväskylä, Finland, finländsk ishockeyback.

Luoma draftades i NHL-draften 2002 av Edmonton Oilers med deras 6:e val, 181:a val totalt. Han spelade endast en säsong i Nordamerika, främst i AHL med Toronto Roadrunners men även några matcher med Oilers. Han har vidare spelat flera säsonger i Finland och Sverige. 

Säsongen 2016/17 gjorde Mikko 1-månadskontrakt med Modo Hockey  i Hockeyallsvenskan.

Klubbar
 Diskos Jyväskylä 1995/1996 - 1997/1998
 JYP Jyväskylä 1998/1999 - 1999/2000
 Tappara Tempere 2000/2001 - 2002/2003
 Toronto Roadrunners 2003/2004
 Edmonton Oilers 2003/2004
 Malmö Redhawks 2004/2005
 Linköpings HC 2005/2006 - 2006/2007
 HV71 2007/2008 - 2008/2009 
 Atlant Mytisjtji 2009/2010
 HV71 2010/2011 - 2012/2013
 JYP Jyväskylä 2013/2014 -
 Modo Hockey 2016/2017 (Try-out)

Meriter
 FM silver 2001, 2002 med Tappara
 FM guld 2003 med Tappara
 VM-brons 2006, 2008
 SM-silver 2007 med Linköpings HC
 SM-guld 2008 med HV71
 SM-silver 2009 med HV71
 European trophpy-guld 2013 JYP Jyväskylä
 SM-brons 2015 med JYP Jyväskylä

Spelare valda i NHL Entry Draft 2002
Födda 1976
Finländska ishockeyspelare
Spelare i HV71
Spelare i Linköping HC
Män
Levande personer
Spelare i Edmonton Oilers
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i JYP
Spelare i Tappara
Personer från Jyväskylä
Finländska idrottare under 1900-talet
Finländska idrottare under 2000-talet
Spelare valda av Edmonton Oilers i NHL Entry Draft